Abdij van Belval
 Trappiste de Belval (kaas)
 Belval (bier), een Belgisch biologisch bier

Plaatsen

Frankrijk 
 Belval (Ardennes)
 Belval (Manche)
 Belval (Vosges)
 Belval-Bois-des-Dames,  Ardennes
 Belval-en-Argonne,  Marne
 Belval-sous-Châtillon,  Marne

Luxemburg 
 Belval (Luxemburg), een deel van Esch-sur-Alzette